Барон Филлимор из Шиплейка в графстве Оксфордшир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 2 июля 1918 года для британского адвоката и судьи, сэра Уолтера Филлимора, 2-го баронета (1845—1929). Он был судьёй Высокого суда (1897—1913) и судьёй Апелляционного суда (1913—1916).

Титул баронета Филлимора из Coppice в Баронетстве Соединённого королевства был создан 28 декабря 1881 года для сэра Роберта Филлимора (1810—1885), отца первого барона, который также был известным адвокатом и судьей. Роберт Филлимор заседал в Палате общин Великобритании от Тавистока (1853—1857).

Первому лорду Филлимору наследовал его сын, Годфри Уолтер Филлимор, 2-й барон Филлимор (1879—1947). После его смерти титул перешел к его внуку, Роберту Годфри Филлимору, 3-му барону Филлимору (1939—1990). Он был сыном капитана достопочтенного Энтони Фрэнсиса Филлимора (ум. 1940), старшего сына 2-го барона Филлимора, погибшего в бою во время Второй мировой войны. 3-й лорд Филлимор был бездетным, ему наследовал его дядя, Клод Стивен Филлимор, 4-й барон Филлимор (1911—1994), который был архитектором.

По состоянию на 2010 год носителем титула являлся его сын, Фрэнсис Стивен Филлимор, 5-й барон Филлимор (род. 1944), который стал преемником своего отца в 1994 году. Он — барристер, проживает в Коппид-холле в Шиплейке в графстве Оксфордшир.

Раньше семья Филлимор владела усадьбой Филлимор в Кенсингтоне на западе Лондона. Сейчас же усадьба Филлимор находится на их попечении.

Баронеты Филлимор из Coppice (1881) 
 1881—1885: Сэр Роберт Джозеф Филлимор, 1-й баронет (5 ноября 1810 — 7 февраля 1885), третий сын политика Джозефа Филлимора (1775—1855)
 1885—1929: Сэр Уолтер Джордж Фрэнк Филлимор, 2-й баронет (21 ноября 1845 — 13 марта 1929), единственный сын предыдущего, барон Филлимор с 1918 года.

Бароны Филлимор (1918) 
 1918—1929: Уолтер Джордж Фрэнк Филлимор, 1-й барон Филлимор (21 ноября 1845 — 13 марта 1929), единственный сын сэра Роберта Джозефа Филлимора, 1-го баронета (1810—1885)
 1929—1947: Годфри Уолтер Филлимор, 2-й барон Филлимор (29 декабря 1879 — 28 ноября 1947), третий сын предыдущего
 1947—1990: Роберт Годфри Филлимор, 3-й барон Филлимор (24 сентября 1939—1990), единственный сын капитана достопочтенного Энтони Фрэнсиса Филлимора (1907—1940), старшего сына 2-го барона, супруг журналистки Маши Слоним
 1990—1994: Клауд Стивен Филлимор, 4-й барон Филлимор (15 января 1911 — 29 марта 1994), второй сын 2-го барона Филлимора, дядя предыдущего
 1994 — настоящее время: Фрэнсис Стивен Филлимор, 5-й барон Филлимор (род. 25 ноября 1944), единственный сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Тристан Энтони Стивен Филлимор (род. 18 августа 1977), старший сын предыдущего.

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Филлимор
Филлимор